Miasteczko – polski serial telewizyjny, emitowany od 27 marca 2000 do 3 października 2001 w telewizji TVN. Był autorskim pomysłem stacji. Miejsca plenerowe to Warszawa, Konstancin, Serock.

Reżyseria: Marek Brodzki, Tomasz Hynek, Maciej Wojtyszko.
Scenariusz: Manuela Gretkowska, Piotr Pietucha, Agnieszka Krakowiak, Jacek Kondracki.

Wystąpili 
 Agnieszka Warchulska – Teresa Siudym
 Dorota Landowska – Lucyna, siostra Teresy
 Szymon Bobrowski – Tomek Tarnawski
 Jadwiga Jankowska-Cieślak – Zofia Siudym, matka Teresy i Lucyny
 Wojciech Duryasz – Janusz Siudym, ojciec Teresy i Lucyny
 Marcin Dorociński – Marek, mąż Lucyny
 Ewa Wiśniewska – Wanda Tarnawska, matka Tomka, były burmistrz Zagórzyna
 Bronisław Wrocławski – Igor Tarnawski, brat Wandy, mąż Teresy
 Halina Machulska – Aleksandra, matka Wandy i Igora
 Anna Samusionek – Irena, konkubina Tomka Tarnawskiego, dziennikarka telewizyjna
 Magdalena Kacprzak – Ela Barańska, przyjaciółka Teresy
 Krzysztof Banaszyk – Michał Małecki, kolega Tomka
 Anna Gajewska – Marysia, siostra Michała
 Marek Włodarczyk – ksiądz Andrzej
 Grażyna Zielińska – Krystyna Pęczek, gosposia księdza
 Jan Janga-Tomaszewski – Gienek, brat Zosi
 Maria Robaszkiewicz – żona Gienka
 Paweł Iwanicki – Wojtek Bir, nauczyciel polonistyki, przyjaciel Lucyny
 Beata Ścibakówna – mecenas Ewa, kochanka Marka
 Maria Peszek – Mariola Zbyś, gosposia Ireny
 Dorota Zięciowska – Beata Płońska, sąsiadka Gienków
 Alan Andersz – Grześ Matysik, uczeń
 Waldemar Obłoza – Roman Matysik, ojciec Grzesia
 Elżbieta Jarosik – Matysikowa
 Maciej Szary – Kazik, komendant Posterunku Policji w Zagórzynie
 Sylwester Maciejewski – Antoni, kierowca pani Burmistrz
 Jakub Przebindowski – Krzysztof, chłopak Eli
 Paweł Szczesny – Jabłoński, przedstawiciel Agencji
 Dariusz Pick – nauczyciel WF-u
 Tomasz Budyta – Bogdan, prezenter telewizyjny
 Jan Machulski – Kostek Kamiński, aktor, kolega Wandy

Opis fabuły

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2001
Programy TVN
Filmy w reżyserii Macieja Wojtyszki